Весо́ла () — названия населённых пунктов, административных и территориальных единиц в Польше.

Населённые пункты 
 Весола (Гливицкий повят) — село в гливицком повяте Силезского воеводства;
 Весола (гмина Ленка-Опатовска) — деревня в кемпненском повяте Великопольского воеводства;
 Весола (гмина Рыхтал) — лесничество в кемпненском повяте Великопольского воеводства;
 Весола (Западно-Поморское воеводство) — населённый пункт в грыфинском повяте Западно-Поморского воеводства.
 Весола (Малопольское воеводство) — село в краковском повяте Малопольского воеводства;
 Весола (Опольское воеводство) — село в крапковском повяте Опольского воеводства;
 Весола (Подкарпатское воеводство) — село в бжозовском повяте Подкарпатского воеводства;
 Весола (Свентокшиское воеводство) — село в келецком повяте Свентокшиского воеводства;
 Весола (Седлецкий повят) — село в седлецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Весола (Сохачевский повят) — село в сохачевском повяте Мазовецкого воеводства;

Административные и территориальные единицы 
 Весола (Варшава) — административный район Варшавы;
 Весола (Краков) — исторический район Кракова. Памятник культуры Малопольского воеводства.
 Весола (Люблинец) — административный район Люблинца;
 Весола (Мысловице) — административный район города Мысловице.